

Patronyme 

  (1881–1943), géographe espagnol ;
 Juliette Dantin (1873-1930), violoniste, chanteuse d'opéra et compositrice française ;
 Michel Dantin (1960-), personnalité politique française ;
 Marc Dantin (1971-), joueur de rugby à XV français ;
 Austin Dantin (1990-), joueur de football américain ;

Pseudonyme 

 Louis Dantin (1865–1945), écrivain canadien.

Toponyme 

 , lac canadien du Centre-du-Québec.